Youth Brigade (Californië), een Amerikaanse punkband uit Californië
 Youth Brigade (Washington D.C.), een Amerikaanse punkband uit Washington D.C.